Appo ist der Familienname folgender Personen: 

 George Appo (1856–1930), US-amerikanischer Krimineller 
 Quimbo Appo (ca. 1825–1912), US-amerikanischer Krimineller 

APPO steht für: 

 Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, linksgerichtete mexikanische Organisation

Siehe auch:
 Abbo
 Apo

Abkürzung